Одрина Дмитро Антонович — український політичний і державний діяч, лікар за фахом.
 Крістіна Одрина Крістіна Одрина-Урбова (латис. Kristīne Odriņa-Urbova; * 25 вересня 1977(19770925)) — латвійська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Європи.
Прізвища